Cavalieri ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Cavalieri (1598–1647), italienischer Mönch, Mathematiker und Astronom
 Caterina Cavalieri (1755–1801), österreichische Sopranistin
 Diego Cavalieri (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Emilio de’ Cavalieri (1550–1602), italienischer Komponist, Organist, Diplomat, Choreograf und Tänzer
 Gianni Cavalieri (1908–1955), italienischer Schauspieler
 Gino Cavalieri (1895–1992), italienischer Schauspieler
 Giovanni Battista Cavalieri (um 1525–1601), italienische Maler, Kupferstecher
 Joey Cavalieri, US-amerikanischer Comicautor und Verlagsredakteur
 Lina Cavalieri (1874–1944), italienische Opernsängerin
 Paola Cavalieri (* 1950), italienische Philosophin
 Prospero Cavalieri (1768–1833), italienischer Geistlicher
 Roberto Cavalieri (1932–2008), italienischer Tenor
 Samuele Cavalieri (* 1997), italienischer Motorradrennfahrer
 Tommaso de’ Cavalieri (1509/10–1587), italienischer Zeichner und Sammler

Cavalieri steht für:
 (18059) Cavalieri, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Prinzip von Cavalieri